Matcherna i Grupp F i världsmästerskapet i fotboll för damer 2015 spelades från 9 till 17 juni 2015.

Tabell

Matcher

Frankrike mot England

{{Resultat med trupp|id=FRA-ENG
|nr       = 11
|bild     = FRA-ENG-2015-06-09.svg
|datum    = 9 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Eugénie Le Sommer 
|mål2     = 
|arena    = Moncton Stadium
|spelplats= Moncton
|publik   = 11686
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Eugénie Le Sommer
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Colombia mot Mexiko

{{Resultat med trupp|id=COL-MEX
|nr       = 12
|bild     = COL-MEX-2015-06-09.svg
|datum    = 9 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Daniela Montoya 
|mål2     =  Verónica Pérez
|arena    = Moncton Stadium
|spelplats= Moncton
|publik   = 11686
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Nayeli Rangel
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Colombia

{{Resultat med trupp|id=FRA-COL
|nr       = 23
|bild     = FRA-COL-2015-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Lady Andrade Catalina Usme
|arena    = Moncton Stadium
|spelplats= Moncton
|publik   = 13138
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Lady Andrade
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Mexiko

{{Resultat med trupp|id=ENG-MEX
|nr       = 24
|bild     = ENG-MEX-2015-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Fran Kirby Karen Carney 
|mål2     =  Fabiola Ibarra
|arena    = Moncton Stadium
|spelplats= Moncton
|publik   = 13138
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Fran Kirby
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Mexiko mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=MEX-FRA
|nr       = 35
|bild     = MEX-FRA-2015-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 4
|mål1     = 
|mål2     =  Marie-Laure Delie Jennifer Ruiz Eugénie Le Sommer Amandine Henry
|arena    = TD Place Stadium
|spelplats= Ottawa
|publik   = 21562
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Amandine Henry
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Colombia

{{Resultat med trupp|id=ENG-COL
|nr       = 36
|bild     = ENG-COL-2015-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Karen Carney Fara Williams 
|mål2     =  Lady Andrade
|arena    = Stade Olympique
|spelplats= Montréal
|publik   = 13862
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Fara Williams
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp F